India () — третий студийный альбом немецкой симфо-метал-группы Xandria, выпущенный 22 августа 2005 года.

По сравнению с предыдущими работами группы, в India присутствует больше различных музыкальных идей, а также более мощное и динамичное звучание. Также рецензоры отметили, что этот альбом — один из самых интересных в готическом метале.

Запись проходила с некоторыми перерывами, которые были необходимы музыкантам для написания некоторых песен; в общей сложности альбом записывался с декабря 2004 по июнь 2005 года. Альбом был выпущен 22 августа 2005 года и достиг 30 позиции в немецких чартах.

Название альбома носит аллегорический характер, музыканты использовали Индию и Колумба как символы жизненного пути и предназначения человека в жизни.

Список композиций

Участники записи

Основной состав 
 Лиза Миддельхауфе — вокал
 Марко Хойбаум — гитара, клавишные
 Филип Рестемайер — гитара
 Нильс Миддельхауфе — бас-гитара
 Герит Ламм — ударные

Производство 
 José Alvarez-Brill — продюсирование, инженерия, микширование, клавишные
 Tomas Gwosdz — инженерия (ассистент)
 Michael Schubert — инженерия
 Nicolas Nohn — управление и аранжировка оркестром
 Eroc — мастеринг

Приглашённые музыканты 
 Бабельсбергский филармонический оркестр
 Jessica Thierjung (Lyriel) — вокал в композиции «Like a Rose on the Grave of Love»
 Grant Stevens — дополнительный вокал в «India»
 Linda Laukamp (Lyriel) — виолончель (соло) в «The End of Every Story» and «Winterhearted»
 Gert Neumann — гитара и мандолина в «Like a Rose on the Grave of Love»
 Jens Barabasch — свист и испанская волынка в «Like a Rose on the Grave of Love»
 Johannes Schiefner — ирландская волынка и клавишные в «Like a Rose on the Grave of Love»
 Stefan Lammert — перкуссия в «Like a Rose on the Grave of Love»
 Volker Kamp — контрабас в «Like a Rose on the Grave of Love»

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на официальном сайте группы

Альбомы Xandria
Альбомы Drakkar Entertainment